«Режиссёрская версия» (, иное название Порез) — комедийный слэшер 2000 года режиссёра Кимбла Рэндалла. Премьера фильма состоялась 23 февраля 2000 года.

Сюжет

Пролог 
80-е годы. Съёмочная группа занимается производством очередного слэшера. Но тут случается непредвиденная ситуация — исполнитель роли маньяка начинает действительно убивать своих жертв, а также участников съёмочного процесса. Однако вскоре с ним расправляется главная героиня неснятого фильма. Съёмки остановлены, материалы сданы в архив.

Основная часть 
Проходит 15 лет, а слэшеры снова приобретают популярность. Группа выпускников одного из киноинститутов в качестве своей дипломной работы решают взять архивный материал недоконченного слэшера 80-х и доснимать до конца. В качестве исполнительницы главной женской роли они даже приглашают Ванессу Турнбилл — ту самую девушку, 15 лет назад убившую маньяка. В то же время вокруг недоснятого слэшера ходят различного рода легенды, сообщающие о том, что якобы посмотревший фильм непременно умирает. Однако режиссёр и продюсер фильма не останавливаются и подыскивают место для будущих съёмок, каковым становится заброшенный особняк, расположенный вдали от других населённых пунктов. Здесь-то вскоре и начинаются убийства.

В ролях 

Фильмы ужасов Германии
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов Австралии
Фильмы ужасов 2000 года
Комедийные фильмы ужасов
Кинокомедии Германии
Кинокомедии США
Кинокомедии Австралии
Кинокомедии 2000 года
Фильмы-слэшеры
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы на английском языке
Фильмы Германии 2000 года
Фильмы США 2000 года
Фильмы Австралии 2000 года
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Кинокомедии, выпущенные сразу на видеоносителях